Auxiliar hace referencia a varios artículos:

Ciencias
Auxiliar quiral, compuesto químico o unidad que se incorpora temporalmente a una síntesis orgánica
Unidad auxiliar de potencia, dispositivo que proporciona energía para funciones distintas a la propulsión.

Historia
Disciplinas auxiliares usadas en historia, campos de estudio vinculados

Lengua y literatura
Lengua auxiliar o auxilengua es un idioma, construido o no, que se ha utilizado o pretendido utilizar como medio de comunicación entre grupos o individuos.
Verbo auxiliar, verbo que proporciona información gramatical y semántica adicional a un verbo de significado completo.
Justicia auxiliar, novela de ciencia ficción de la escritora estadounidense Ann Leckie.

Profesiones
Auxiliar de vuelo o tripulante de cabina de pasajeros, miembro de la tripulación de un vuelo. 
Técnicos Auxiliares de Informática, cuerpo de la Administración del Estado en España.
Obispo auxiliar

Ejército
Tropas auxiliares romanas, unidades del ejército romano compuestas por soldados que no eran ciudadanos romanos.
Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, fuerza naval creada en octubre de 1936, durante la Guerra Civil Española.
Legión Auxiliar Británica, cuerpo militar de voluntarios.